Akintola ist der Familienname von folgenden Personen:

 Samuel Akintola (1910–1966), ehemaliger nigerianischer Politiker
 David Akintola (* 1996), nigerianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Akinola